Gellhorn ist der Familienname von:

 Alfred Gellhorn (1885–1972), deutscher Architekt
 Martha Gellhorn (1908–1998), US-amerikanische Schriftstellerin und Journalistin
 Peter Gellhorn (1912–2004), deutscher Dirigent, Komponist und Pianist
Siehe auch

 Gellhorn (Adelsgeschlecht)